|-
| (56001) 1998 SR146||||20 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (56002) 1998 SJ147||||20 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (56003) 1998 SB156||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56004) 1998 SO161||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56005) 1998 SK169||||22 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (56006) 1998 TJ13||||13 жовтня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (56007) 1998 TP14||||14 жовтня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (56008) 1998 TL20||||13 жовтня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (56009) 1998 TZ33||||14 жовтня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (56010) 1998 UJ8||||24 жовтня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (56011) 1998 UJ16||||23 жовтня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (56012) 1998 UE19||||27 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (56013) 1998 UB21||||29 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (56014) 1998 UO25||||18 жовтня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (56015) 1998 UH26||||18 жовтня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (56016) 1998 UO36||||28 жовтня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56017) 1998 VC4||||11 листопада 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (56018) 1998 VH4||||11 листопада 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (56019) 1998 VS4||||11 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56020) 1998 VW10||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56021) 1998 VD16||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56022) 1998 VL23||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56023) 1998 VX28||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56024) 1998 VA30||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56025) 1998 VW30||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56026) 1998 VN52||||13 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56027) 1998 WG1||||18 листопада 1998||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (56028) 1998 WA14||||21 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56029) 1998 WZ15||||21 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56030) 1998 WH16||||21 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56031) 1998 WO18||||21 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56032) 1998 WX18||||21 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56033) 1998 WF19||||21 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56034) 1998 WS19||||25 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56035) 1998 WV20||||18 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56036) 1998 WH31||||23 листопада 1998||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (56037) 1998 WF32||||20 листопада 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (56038) 1998 XC3||||7 грудня 1998||Коллеверде ді Ґвідонія||Вінченцо Касуллі
|-
| (56039) 1998 XO3||||9 грудня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (56040) 1998 XP3||||9 грудня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 56041 Luciendumont||||8 грудня 1998||Бловак||Р. Рой
|-
| (56042) 1998 XW10||||15 грудня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (56043) 1998 XQ11||||14 грудня 1998||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (56044) 1998 XU17||||15 грудня 1998||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| (56045) 1998 XD21||||10 грудня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (56046) 1998 XC26||||15 грудня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (56047) 1998 XK36||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56048) 1998 XV39||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56049) 1998 XA44||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56050) 1998 XG45||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56051) 1998 XF50||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56052) 1998 XN50||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56053) 1998 XG52||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56054) 1998 XR52||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56055) 1998 XB54||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56056) 1998 XP58||||15 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56057) 1998 XZ59||||15 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56058) 1998 XL62||||11 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56059) 1998 XE64||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56060) 1998 XT70||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56061) 1998 XY90||||15 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56062) 1998 XD91||||15 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56063) 1998 XM93||||15 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56064) 1998 XW93||||15 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56065) 1998 XB97||||12 грудня 1998||Меріда (Венесуела)||Орландо Наранхо
|-
| (56066) 1998 YA||1998 YA||16 грудня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (56067) 1998 YH2||||17 грудня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (56068) 1998 YQ2||||17 грудня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (56069) 1998 YL5||||17 грудня 1998||Обсерваторія Ґекко||Тецуо Каґава
|-
| (56070) 1998 YQ5||||21 грудня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (56071) 1998 YF6||||22 грудня 1998||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (56072) 1998 YK8||||24 грудня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (56073) 1998 YO10||||26 грудня 1998||Обсерваторія Пістоїєзе||Маура Томбеллі, Андреа Боаттіні
|-
| (56074) 1998 YG18||||25 грудня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (56075) 1998 YV21||||26 грудня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (56076) 1998 YV29||||27 грудня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (56077) 1998 YD32||||21 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56078) 1999 AT||1999 AT||7 січня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (56079) 1999 AS2||||9 січня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (56080) 1999 AN3||||9 січня 1999||Обсерваторія Ґекко||Тецуо Каґава
|-
| (56081) 1999 AU8||||10 січня 1999||Обсерваторія Фейр-Оукс-Ренч||Джон Маккласкі
|-
| (56082) 1999 AK9||||9 січня 1999||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (56083) 1999 AQ16||||10 січня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (56084) 1999 AN19||||13 січня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (56085) 1999 AV19||||13 січня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (56086) 1999 AA21||||13 січня 1999||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу, Такеші Урата
|-
| (56087) 1999 AH22||||13 січня 1999||Станція Сінлун||SCAP
|-
| 56088 Ухен (Wuheng)||||14 січня 1999||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (56089) 1999 AY25||||6 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (56090) 1999 BE||1999 BE||16 січня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (56091) 1999 BJ||1999 BJ||16 січня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (56092) 1999 BK||1999 BK||16 січня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (56093) 1999 BM5||||18 січня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (56094) 1999 BW5||||20 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (56095) 1999 BL6||||20 січня 1999||Коссоль||ODAS
|-
| (56096) 1999 BA9||||22 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (56097) 1999 BC12||||21 січня 1999||Касіхара||Фуміякі Уто
|-
| (56098) 1999 BE13||||24 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (56099) 1999 BL13||||25 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| 56100 Луїзаполлі (Luisapolli)||||24 січня 1999||Обсерваторія Ґноска||Стефано Спозетті
|}

Див. також 
 Список астероїдів

56000